Charig ist der Name folgender Personen: 

 Alan Jack Charig (1927–1997), britischer Paläontologe 
 Julius Charig (* 1897; für tot erklärt zum 29. März 1943), deutscher Jurist
 Mark Charig (* 1944), britischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Phil Charig (1902–1960), US-amerikanischer Komponist und Liedtexter